Шишло́в — русская фамилия; имеет женскую форму Шишлова.

Известные носители 
 Шишлов, Александр Владимирович (род. 1955) — российский политик, советник в Постоянном представительстве Российской Федерации при международных организациях. Член бюро партии «ЯБЛОКО».
 Шишлов, Андрей Анатольевич (1945—2016) — российский скрипач и музыкальный педагог, народный артист России.
 Шишлов, Фёдор Васильевич (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Шишлов, Юрий Николаевич (1945—2010) — советский футболист, советский и российский тренер и функционер.